Fabisch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fabisch (1910–1943), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Jonah Fabisch (* 2001), deutsch-simbabwischer Fußballspieler
 Joseph-Hugues Fabisch (1812–1886), französischer Bildhauer
 Martin Fabisch (* 1968), österreichischer Politiker (Grüne)
 Reinhard Fabisch (1950–2008), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ruth Fabisch (1903–1990), deutsche Politikerin (LDPD), Abgeordnete der Volkskammer